La Gauche peut faire référence à :
 En Allemagne, La Gauche () est un parti politique né de la fusion le  du Parti du socialisme démocratique (ex-Parti socialiste unifié d'Allemagne), qui fut le parti officiel de la République démocratique allemande, et de l'Alternative électorale travail et justice sociale ;
 Au Luxembourg, La Gauche () est un mouvement politique de gauche, fondé en 1999. Il fait partie du Parti de la gauche européenne et est associé au groupe parlementaire de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique ;
 En Pologne, La Gauche () est une coalition politique de gauche, fondée dans la perspective des Élections parlementaires polonaises de 2019. Elle rassemble l'Alliance de la gauche démocratique (SLD), Printemps et Razem ;
 En Macédoine du Nord, La Gauche, (en , Levica) est un parti politique socialiste, fondé le 14 novembre 2015. Le parti est dirigé par Dimitar Apasiev, professeur de droit à l'université Gotsé Deltchev de Chtip.
 En Slovénie, La Gauche () est un parti politique écosocialiste. Le parti est dirigé par Luka Mesec. Il est issu de la transformation de l'alliance de la Gauche unie en parti politique ;
 En Suisse, La Gauche ( et ), est un mouvement politique, se situant à gauche du Parti socialiste suisse  et des Verts. Il s'est fixé comme objectif de rassembler les différentes forces de l'espace politique de la gauche radicale, afin de promouvoir un projet de société écologiste en rupture avec le capitalisme.